Als Hydrofoil steht für:

 eine Tragfläche unter einem Bootsrumpf, siehe Tragflügelboot
 eine Tragfläche unter einem Surfboard, Kiteboard, siehe Kitesurfen#Foilboard